Уарте-Аракиль ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Барранка. Занимает площадь 38,17 км². Население — 866 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 32 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Uharte Arakil
 Uharte-Arakil
 Uharte-Arakil

Муниципалитеты Наварры